Rötter kan avse:

 Rötter – del av en växt, se rot.
Rötter (roman) – en bok av Alex Haley.
Rötter (TV-serie) – en amerikansk tv-serie från 1977, baserad Alex Haleys bok.
Rötter (TV-serie 2016) – en amerikansk miniserie från 2016, nyinspelninga av Alex Haleys bok. 
Rötter (singel) – en singelskiva av musikgruppen Svenska Akademien.